Вельве́т (от  — «бархат») — хлопчатобумажная ткань с густым ворсом и продольными рубчиками на лицевой стороне, разновидность корда, но с более узкими рубчиками. Тонкий и мягкий вельвет по своей фактуре может напоминать бархат. Используется для пошива одежды, обуви, сумок и т. д.

Исторически слово произошло от , что в переводе значит «руно»,  — «пушок», «пучок волос», от тех же слов произошёл «велюр». 

Современный вельвет может быть как натуральным хлопчатобумажным, так и синтетическим или смесовым.

История 
На английском ткань, которую в русскоязычном пространстве принято именовать вельвет, имеет несколько вариантов названий в зависимости от её типа, а само слово velvet, давшее русскоязычное название ткани, происходит от английского названия бархата. Существует несколько версий происхождения названий этого материала. По одной из них, такая ткань впервые появилась в Манчестере, откуда и пошло название «манчестер», довольно распространённое для обозначения классического вельвета. В традиционной французской вариации название этой ткани звучит как «corde du roi», или «ткань короля» за то, что изначально этот материал был очень дорог, а носить его могли себе позволить только члены королевской семьи и их приближённые.

Ткань этого типа известна со Средних веков и в те времена относилась к категории бархатных тканей. Технология производства вельвета являлась закрытой, передавалась от отца к сыну в семейных мануфактурах.

Виды вельвета 
Вельвет имеет два основных типа деления на виды — по размеру рубчиков ворса на ткани и по типу переплетения нити.

Как и другие ворсовые ткани, по типу переплетения нити вельвет бывает V-образный и W-образный. В первом случае нить ворса удерживается одной нитью основы, а во втором — тремя. W-плетение потому более долговечно.
 
В производстве вельвет делится на три типа: корд, рубчик и фасонный вельвет. Все эти три типа отличаются между собой по ширине рубчиков и длине ворса. Корд имеет широкий рубчик (5 мм) и высокий ворс, у рубчика рубчики уже (2-3 мм), ворс короче. На фасонном вельвете рубчики и ворс разной высоты образуют узоры на ткани.

Рекомендации по уходу 

Вельвет является прочным и износостойким материалом, при этом требующим бережного ухода.

Натуральный вельвет, как и все натуральные ткани, может давать значительную усадку при неправильной стирке. Синтетический и смесовой вельвет может электризоваться и притягивать к себе пыль, удалять которую лучше всего влажной щеткой.

При неправильном хранении или стирке ворс вельвета может замяться и потерять вид.

Для сохранения вельвета ухаживать за ним нужно следующим образом:

— перед стиркой очистить ткань щёткой от пыли и мелкой грязи

— стирать вручную в тёплой воде или использовать сухую химчистку

— не отжимать выкручиванием, так как это может испортить ворс. Вельвет отжимают мягко, завернув в полотенце

— гладить вельвет нужно с внутренней стороны, подложив дополнительно ткань, или использовать вертикальное отпаривание.

Сушка вельвета должна происходить только естественным образом, сушильные аппараты могут повредить ему.

Если вельвет теряет вид, а ворс перестает лежать нормально, ткань можно восстановить.

Для этого его необходимо замочить в смеси воды и нашатырного спирта (1 столовая ложка спирта на 5 литров воды). После пятнадцати минут такого замачивания изделие следует переложить в мыльную пену, в которой его аккуратно постирать. Сушить изделие после этого следует не отжимая, воду можно промокнуть, завернув изделие в полотенце.

См. также 
 Корд (ткань)

Примечания

Литература

Ссылки 

  — Энциклопедия моды и одежды. EdwART. 2011.

Хлопчатобумажные ткани
Ворсовые ткани